Le elezioni comunali in Liguria del 2010 si tennero il 28-29 marzo (con ballottaggio l'11-12 aprile).

La Spezia

Sarzana

Savona

Albenga

Liguria
2010